Эрик (Эрих) Адольфович Бернштейн (; , ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).

Биография 
Немец по национальности. Получил высшее образование за рубежом; работал учителем. В 1910-х годах сотрудничал в редколлегии немецкоязычной газеты «Kaukasische Post» в Тифлисе.

С 1917 года являлся членом Социал-демократической партии Грузии. В 1918 году представлял Закавказский сейм в Германии. 12 марта 1919 года избран членом Учредительного собрания Республики Грузия по списку Социал-демократической партии Грузии; был членом комиссии по снабжению и секретарем бюджетно-финансовой комиссии.

В 1921 году, после советизации Грузии, переехал в Германию.

Умер 19 января 1932 года в Берлине. 22 января тело было кремировано в крематории берлинского района Веддинг.

Литература 
ირაკლი ხვადაგიანი, საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. გვ. 175, თბ., 2016,

Примечания

Ссылки 
ერიკ ბერნშტეინი

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921) 

Члены Учредительного собрания Грузии